«Фло́ра СССР» — многолетняя тематическая серия почтовых марок СССР с изображениями растений СССР, которая выпускалась в 1969—1991 годах (с 15 мая 1969 года по 7 мая 1991 года).

Полные описания почтовых марок этой многолетней серии можно посмотреть здесь:
  16. Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина РАН в Москве и далее по годам.

По каталогам. Самым скрупулёзным оказался каталог Соловьёва (ЦФА), только он объединил 7 первых выпусков в одну 10-летнюю достаточно определённую каталожную 35-марочную серию. Эта каталожная серия выходила в 1969—1978 годах (с 15 мая 1969 года по 17 мая 1978 года). Кроме того, из них два выпуска 1975—1976 годов имеют общий шаблон и составляют двулетнюю подсерию, которую описывают русский каталог SC и английский каталог SG (см. таблицу).

По статье. Определена вычисленная серия из 84 марок, которые показаны в таблице. К каталожной серии добавлены 49 марок, не входящие в каталогах ни в какие многолетние серии. В таблице каталожные номера этих 49 номиналов помечены знаком плюс +.

Остальные каталоги разбили каталожную серию из первых 35 марок на подсерии:
 русский каталог «Стандарт-Коллекция» (SC) — на 6 подсерий;
 американский каталог Скотт (Scott) — на 7 подсерий;
 немецкий каталог Михель (Michel) —  на 7 подсерий
 английский каталог Стэнли Гиббонс (SG) — на 6 подсерий;
 французский каталог Ивер и Телье (Yvert) — на 7 подсерий.

Эта многолетняя серия является перманентной:
 в филателистическом справочнике перманентной считается серия Бельгии из 60 номиналов;
 здесь 84 марки;
 длительность серии 23 года.

Отношение размера серии к ее длительности: 3,7. Первый номер серии ЦФА 3751, дата выпуска марки с первым номером 1969-5-15.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коммеморативные марки СССР
Биогеография
Растения